Rimatara – comune della Polinesia francese
 Rimatara – una delle isole del comune di Rimatara, facente parte delle Isole Australi